, qui est le mot anglais pour « voleur », peut désigner :
 Thief, un album musical du groupe allemand Tangerine Dream
 Thief, un film américain de Michael Mann en 1981
 Thief, une mini-série américaine d'une saison de 6 épisodes diffusée sur la chaîne américaine FX, en 2006
 Thief ou Dark Project, une série de jeux vidéo d'infiltration en 3D composée des titres :
 Dark Project : La Guilde des voleurs (), premier opus sorti en 1998
 Dark Project 2 : L'Âge de métal (), deuxième opus sorti en 2000
 Dark Project: Deadly Shadows (), troisième opus sorti en 2004
 Thief, quatrième opus sorti en 2014

Homonymie de titre